La Voie infinie est un mouvement religieux mystique fondé sur les livres de Joël S. Goldsmith, qui fut adepte de la Science chrétienne.

Cet enseignement reprend les préceptes de la Science chrétienne, en lui ajoutant de principes qui lui sont propres.

Une lettre mensuelle, , est publiée par ce mouvement. Elle est préparée depuis 1982 par  Geri McDonald.

Notes et références 

Spiritualité